Anticlimax (stijlfiguur)
Anticlimax (slak)